

Geografia

Austria 
 Bad Traunstein, già Traunstein o Traunstein im Waldviertel – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Traunstein – frazione di Gmunden, città nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Traunstein – montagna delle Prealpi dell'Alta Austria nel distretto di Gmunden (Alta Austria)

Germania 
 Traunstein – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Circondario di Traunstein circondario con capoluogo Traunstein